Гвајабиљас има више значења:

 Гвајабиљас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвајабиљас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајабиљас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику